Список экзопланет в созвездии Северной Короны содержит 9 экзопланет в 7 разных планетных системах, находящихся в соответствующем созвездии. Перечислены только экзопланеты со статусом Confirmed в EPE.

Учёные постоянно совершают открытия, поэтому список может быть неполон.

Оценить зону обитаемости можно на основе светимости звезды.

Примечания 

Северная Корона
Северная Корона (созвездие)
Википедия:Автоматически формируемые списки экзопланет по созвездиям